Ята

 Ята, Али (1920—1997) — марокканский политик, деятель национально-освободительного, рабочего и коммунистического движения.
 Ята (Yata) — месторождение золота в Китае.